Дом культуры ГУВД (Дом-коммуна «Дом чекиста») — здание в Нижнем Новгороде.

История 
Здание построено по проекту архитектора А. Н. Тюпикова в стиле конструктивизм в 1932 году. Изначально оно функционировало в качестве дома-коммуны, то есть имело и жилую часть, и общественные помещения — клуб, танцевальный, театральный и спортивный залы.

В середине 1950-х годов жилая часть была передана под административные помещения. В здании располагался Дом культуры имени Дзержинского, позднее — Дом культуры ГУВД.

С 1982 года имеет статус памятника истории и архитектуры.

К 1990-м годам здание обветшало, Дом культуры был закрыт и фактически заброшен.

В 2011 году здание было продано из федеральной собственности ООО «Комплекс-Строй». Новый собственник планировал переделать здание в гостиницу международного класса, проект составлен.
По результатам инженерно-геологического обследования, фундаменты здания пришли в негодность, и оно может обрушиться, что осложняет восстановление.

В настоящее время здание огорожено забором, для подготовки его к реставрации, которая по состоянию на 2021 год так и не началась.

20 октября 2021 года двухэтажный пристрой бывшего Дома культуры сгорел в ходе пожара. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Место расположения 
Адрес здания — 603000, Нижний Новгород, Малая Покровская ул., д. 16.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Дом-коммуна «Дом чекиста» (Объект культурного наследия)
 «Дом чекиста» в Нижнем Новгороде. История вопроса // ГТРК «Культура», 18.04.2012

Дворцы и дома культуры Нижнего Новгорода
Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Нижегородский конструктивизм
Памятники под угрозой уничтожения
Нижний_Новгород
Дома-коммуны России
Здания и сооружения, построенные в 1932 году в России